PFP puede hacer referencia a:

PFP también puede significar Profile photo que significa Foto de perfil

Policía Federal Preventiva, brazo operativo de la policía federal mexicana en la lucha contra el crimen organizado.
Partido Progresista Federal, en inglés Progressive Federal Party, partido político sudafricano.
 Partido Federal de Filipinas, partido político de Filipinas
Asociación para la Paz, en inglés Partnership for Peace, programa de la OTAN.
Plataformas de Financiación Participativa, plataformas de Crowdlending